Сиудад Фернандез има више значења:

 Општина Сиудад Фернандез (Сан Луис Потоси), општина у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сиудад Фернандез (Сиудад Фернандез, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику